Paula Ormaechea era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato agli Internazionali d'Italia.

Il singolare del torneo di tennis Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Danka Kovinić che ha battuto in finale Pauline Parmentier 6–1, 6–2.

Teste di serie 

  Sharon Fichman (primo turno)
  Johanna Konta (semifinali)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)
  Claire Feuerstein (quarti di finale)

  Danka Kovinić (Campionessa) 
  Alexandra Dulgheru (secondo turno) 
  Verónica Cepede Royg (primo turno) 
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Open Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2014